La  égyptienne antique s'étend des années 380 à 343 avant notre ère, au cours de la Basse époque. Elle est précédée par la  et suivie par la , issue des Achéménides perses. De ce fait, la  constitue la dernière lignée de pharaons d'ethnicité égyptienne.

Pharaons de la  
  , de -380 à -362, au règne marqué par le premier pylône du temple de Karnak, le temple de Philæ et par une victoire contre l'envahisseur perse ;
  Téos / Tachos, entre -362 et -360, auquel on attribue le tombeau de Pétosiris ;
  , de -360 à -343, battu par les armées du Perse  qui devient de fait le premier pharaon de la .

Arbre généalogique

Bibliographie 
 .

Article connexe 
 Art égyptien de la Basse époque jusqu'au royaume lagide.

Liens externes 

  .
   Site complet pour la datation.
  Phouka.com.

Index égyptologique
 
Dynastie égyptienne